Hemitoma (slakken) : geslacht van weekdieren in de familie Fissurellidae
 Hemitoma (schimmel) : geslacht van schimmels in de familie Phaeoseptaceae